|-
|(135501)||2001 XC95|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,082|| align=right|4,86|| align=right|3,487||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135502)||2001 XK98|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,241|| align=right|16,26|| align=right|5,639||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135503)||2001 XH108|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,286|| align=right|3,12|| align=right|4,110||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135504)||2001 XA110|| align=right|14,7|| align=right|3,202|| align=right|0,099|| align=right|15,35|| align=right|5,729||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135505)||2001 XY143|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,075|| align=right|1,76|| align=right|4,227||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135506)||2001 XZ156|| align=right|15,4|| align=right|3,186|| align=right|0,190|| align=right|0,56|| align=right|5,687||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135507)||2001 XL191|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,085|| align=right|6,38|| align=right|5,542||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135508)||2001 XU226|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,039|| align=right|4,12|| align=right|4,638||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135509)||2001 XP233|| align=right|15,5|| align=right|3,148|| align=right|0,236|| align=right|1,23|| align=right|5,584||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135510)||2001 XZ243|| align=right|16,6|| align=right|2,291|| align=right|0,080|| align=right|7,06|| align=right|3,466||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135511)||2001 XB244|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,141|| align=right|6,60|| align=right|3,740||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135512)||2001 XX257|| align=right|14,1|| align=right|3,168|| align=right|0,135|| align=right|17,28|| align=right|5,638||MBA||7. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135513)||2001 XR261|| align=right|15,1|| align=right|2,816|| align=right|0,111|| align=right|8,49|| align=right|4,724||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135514)||2001 XV263|| align=right|14,7|| align=right|3,152|| align=right|0,250|| align=right|17,58|| align=right|5,596||MBA||14. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135515)||2001 YT|| align=right|15,1|| align=right|3,162|| align=right|0,226|| align=right|26,17|| align=right|5,621||MBA||18. prosince 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(135516)||2001 YC13|| align=right|16,7|| align=right|2,248|| align=right|0,121|| align=right|4,48|| align=right|3,369||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135517)||2001 YZ20|| align=right|16,3|| align=right|2,649|| align=right|0,101|| align=right|3,06|| align=right|4,310||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135518)||2001 YC25|| align=right|17,6|| align=right|2,255|| align=right|0,077|| align=right|1,75|| align=right|3,385||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135519)||2001 YE37|| align=right|15,1|| align=right|3,202|| align=right|0,142|| align=right|1,48|| align=right|5,730||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135520)||2001 YR66|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,115|| align=right|3,11|| align=right|3,739||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135521)||2001 YN84|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,164|| align=right|1,16|| align=right|3,657||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135522)||2001 YZ101|| align=right|15,2|| align=right|3,077|| align=right|0,042|| align=right|3,70|| align=right|5,396||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135523)||2001 YW147|| align=right|14,8|| align=right|3,188|| align=right|0,176|| align=right|5,78|| align=right|5,692||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135524)||2001 YH154|| align=right|16,8|| align=right|2,266|| align=right|0,059|| align=right|5,52|| align=right|3,411||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135525)||2002 AO13|| align=right|15,7|| align=right|2,783|| align=right|0,247|| align=right|2,98|| align=right|4,643||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(135526)||2002 AA145|| align=right|15,8|| align=right|2,805|| align=right|0,097|| align=right|4,82|| align=right|4,698||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135527)||2002 AE161|| align=right|17,0|| align=right|2,194|| align=right|0,186|| align=right|2,93|| align=right|3,249||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135528)||2002 AY181|| align=right|16,8|| align=right|1,987|| align=right|0,080|| align=right|16,53|| align=right|2,801||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135529)||2002 AO202|| align=right|14,8|| align=right|3,192|| align=right|0,010|| align=right|6,28|| align=right|5,702||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135530)||2002 AX202|| align=right|16,9|| align=right|2,205|| align=right|0,133|| align=right|5,02|| align=right|3,273||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135531)||2002 BM16|| align=right|16,3|| align=right|2,219|| align=right|0,131|| align=right|6,11|| align=right|3,304||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135532)||2002 CR12|| align=right|13,9|| align=right|3,056|| align=right|0,276|| align=right|19,37|| align=right|5,342||MBA||7. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(135533)||2002 CF52|| align=right|16,4|| align=right|2,263|| align=right|0,184|| align=right|1,57|| align=right|3,404||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(135534)||2002 CC54|| align=right|16,7|| align=right|2,171|| align=right|0,055|| align=right|4,26|| align=right|3,197||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135535)||2002 CA82|| align=right|16,8|| align=right|2,173|| align=right|0,144|| align=right|2,99|| align=right|3,204||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135536)||2002 CT130|| align=right|17,6|| align=right|2,161|| align=right|0,055|| align=right|1,04|| align=right|3,176||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135537)||2002 CD165|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,161|| align=right|4,63|| align=right|3,712||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135538)||2002 CD213|| align=right|17,1|| align=right|2,128|| align=right|0,187|| align=right|3,34|| align=right|3,105||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135539)||2002 CA240|| align=right|17,0|| align=right|2,411|| align=right|0,057|| align=right|6,47|| align=right|3,744||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135540)||2002 CC245|| align=right|12,4|| align=right|5,140|| align=right|0,055|| align=right|12,63|| align=right|11,66||JUT||13. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135541)||2002 CL251|| align=right|16,8|| align=right|2,303|| align=right|0,087|| align=right|6,01|| align=right|3,494||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135542)||2002 CQ286|| align=right|17,1|| align=right|2,561|| align=right|0,059|| align=right|1,35|| align=right|4,098||MBA||10. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135543)||2002 CR294|| align=right|15,0|| align=right|3,118|| align=right|0,034|| align=right|9,76|| align=right|5,506||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135544)||2002 CA297|| align=right|16,0|| align=right|2,632|| align=right|0,156|| align=right|1,55|| align=right|4,268||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135545)||2002 CU311|| align=right|16,5|| align=right|2,235|| align=right|0,199|| align=right|6,20|| align=right|3,340||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135546)||2002 EY8|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,159|| align=right|5,11|| align=right|3,309||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135547)||2002 EN14|| align=right|12,6|| align=right|5,227|| align=right|0,060|| align=right|21,69|| align=right|11,95||JUT||6. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135548)||2002 EJ27|| align=right|16,9|| align=right|2,268|| align=right|0,213|| align=right|1,95|| align=right|3,415||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135549)||2002 ET28|| align=right|17,3|| align=right|2,289|| align=right|0,213|| align=right|1,45|| align=right|3,461||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135550)||2002 EK36|| align=right|17,4|| align=right|2,246|| align=right|0,223|| align=right|2,40|| align=right|3,365||MBA||9. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135551)||2002 ED43|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,105|| align=right|0,94|| align=right|3,781||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135552)||2002 EW50|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,160|| align=right|3,64|| align=right|3,349||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135553)||2002 EF60|| align=right|16,3|| align=right|2,328|| align=right|0,248|| align=right|3,64|| align=right|3,551||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135554)||2002 EO69|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,170|| align=right|5,28|| align=right|3,613||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135555)||2002 ER69|| align=right|16,5|| align=right|2,337|| align=right|0,127|| align=right|5,85|| align=right|3,572||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135556)||2002 EM74|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,189|| align=right|8,68|| align=right|3,725||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135557)||2002 EZ74|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,223|| align=right|6,69|| align=right|3,453||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135558)||2002 EG75|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,167|| align=right|1,46|| align=right|3,516||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135559)||2002 FE3|| align=right|17,1|| align=right|2,226|| align=right|0,194|| align=right|5,08|| align=right|3,322||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135560)||2002 FC5|| align=right|15,8|| align=right|2,297|| align=right|0,184|| align=right|24,49|| align=right|3,480||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135561)||2002 FK5|| align=right|16,6|| align=right|2,179|| align=right|0,079|| align=right|4,59|| align=right|3,216||MBA||16. března 2002||Moletai||Moletai
|-
|(135562)||2002 FX7|| align=right|16,7|| align=right|2,241|| align=right|0,154|| align=right|6,53|| align=right|3,353||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135563)||2002 FU9|| align=right|16,5|| align=right|2,282|| align=right|0,117|| align=right|3,87|| align=right|3,446||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135564)||2002 GT9|| align=right|16,5|| align=right|2,245|| align=right|0,189|| align=right|5,52|| align=right|3,362||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135565)||2002 GU10|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,255|| align=right|3,28|| align=right|3,462||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135566)||2002 GT13|| align=right|16,8|| align=right|2,297|| align=right|0,066|| align=right|6,32|| align=right|3,480||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135567)||2002 GJ15|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,133|| align=right|5,52|| align=right|3,436||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135568)||2002 GC18|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,200|| align=right|3,37|| align=right|3,737||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135569)||2002 GO23|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,167|| align=right|3,12|| align=right|3,774||MBA||15. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135570)||2002 GF26|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,136|| align=right|7,21|| align=right|3,493||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135571)||2002 GG32|| align=right|7,2|| align=right|55,9|| align=right|0,358|| align=right|14,66|| align=right|418||SDO||8. dubna 2002||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(135572)||2002 GJ34|| align=right|16,5|| align=right|2,272|| align=right|0,139|| align=right|6,79|| align=right|3,424||MBA||1. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135573)||2002 GH42|| align=right|16,6|| align=right|2,313|| align=right|0,250|| align=right|4,82|| align=right|3,518||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135574)||2002 GQ49|| align=right|16,4|| align=right|2,186|| align=right|0,210|| align=right|6,14|| align=right|3,231||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135575)||2002 GW55|| align=right|16,3|| align=right|2,214|| align=right|0,132|| align=right|7,57|| align=right|3,293||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135576)||2002 GS56|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,189|| align=right|4,49|| align=right|3,387||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135577)||2002 GD67|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,173|| align=right|5,18|| align=right|3,309||MBA||8. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135578)||2002 GG72|| align=right|16,8|| align=right|2,332|| align=right|0,239|| align=right|2,65|| align=right|3,560||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135579)||2002 GN72|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,195|| align=right|4,13|| align=right|3,325||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135580)||2002 GQ74|| align=right|16,7|| align=right|2,309|| align=right|0,217|| align=right|3,21|| align=right|3,507||MBA||9. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135581)||2002 GF80|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,236|| align=right|5,32|| align=right|3,459||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135582)||2002 GY82|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,183|| align=right|5,75|| align=right|3,584||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135583)||2002 GV92|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,120|| align=right|4,82|| align=right|3,391||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135584)||2002 GQ100|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,176|| align=right|4,50|| align=right|3,472||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135585)||2002 GU102|| align=right|14,9|| align=right|2,752|| align=right|0,137|| align=right|10,36|| align=right|4,564||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135586)||2002 GN104|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,068|| align=right|6,62|| align=right|3,450||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135587)||2002 GX105|| align=right|15,7|| align=right|2,777|| align=right|0,088|| align=right|10,12|| align=right|4,628||MBA||11. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135588)||2002 GP111|| align=right|16,5|| align=right|2,242|| align=right|0,136|| align=right|7,58|| align=right|3,356||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135589)||2002 GO112|| align=right|15,8|| align=right|2,299|| align=right|0,177|| align=right|6,36|| align=right|3,486||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135590)||2002 GU113|| align=right|16,6|| align=right|2,272|| align=right|0,197|| align=right|6,80|| align=right|3,425||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135591)||2002 GC117|| align=right|16,9|| align=right|2,281|| align=right|0,136|| align=right|7,05|| align=right|3,443||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135592)||2002 GX124|| align=right|16,7|| align=right|2,298|| align=right|0,206|| align=right|5,99|| align=right|3,483||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135593)||2002 GW125|| align=right|12,9|| align=right|5,162|| align=right|0,052|| align=right|3,46|| align=right|11,73||JUT||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135594)||2002 GK147|| align=right|13,1|| align=right|5,218|| align=right|0,053|| align=right|9,70|| align=right|11,92||JUT||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135595)||2002 GS159|| align=right|16,6|| align=right|2,250|| align=right|0,198|| align=right|5,87|| align=right|3,373||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135596)||2002 GU168|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,066|| align=right|9,56|| align=right|4,084||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135597)||2002 GK169|| align=right|17,3|| align=right|2,283|| align=right|0,190|| align=right|2,94|| align=right|3,448||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135598)||2002 GP172|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,209|| align=right|3,49|| align=right|3,503||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135599)||2002 HU|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,253|| align=right|5,18|| align=right|3,588||MBA||16. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(135600)||2002 HM1|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,167|| align=right|8,52|| align=right|3,452||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135601)||2002 HG5|| align=right|16,7|| align=right|2,294|| align=right|0,135|| align=right|7,71|| align=right|3,474||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135602)||2002 HX9|| align=right|16,3|| align=right|2,272|| align=right|0,123|| align=right|7,29|| align=right|3,425||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135603)||2002 HC12|| align=right|16,8|| align=right|2,276|| align=right|0,196|| align=right|1,76|| align=right|3,432||MBA||29. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135604)||2002 JL15|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,188|| align=right|6,87|| align=right|3,473||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135605)||2002 JO18|| align=right|16,2|| align=right|2,746|| align=right|0,121|| align=right|8,30|| align=right|4,549||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135606)||2002 JT18|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,176|| align=right|4,48|| align=right|3,590||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135607)||2002 JQ21|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,092|| align=right|8,12|| align=right|3,558||MBA||9. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(135608)||2002 JP23|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,200|| align=right|6,59|| align=right|3,608||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135609)||2002 JP25|| align=right|17,1|| align=right|2,245|| align=right|0,057|| align=right|6,71|| align=right|3,363||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135610)||2002 JS26|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,183|| align=right|7,67|| align=right|3,547||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135611)||2002 JT26|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,104|| align=right|6,04|| align=right|3,465||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135612)||2002 JE27|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,210|| align=right|3,16|| align=right|3,685||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135613)||2002 JN28|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,128|| align=right|3,73|| align=right|3,537||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135614)||2002 JO31|| align=right|16,1|| align=right|2,263|| align=right|0,145|| align=right|5,95|| align=right|3,404||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135615)||2002 JC32|| align=right|16,6|| align=right|2,365|| align=right|0,230|| align=right|1,99|| align=right|3,636||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135616)||2002 JJ39|| align=right|17,3|| align=right|2,387|| align=right|0,182|| align=right|3,28|| align=right|3,686||MBA||9. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(135617)||2002 JG43|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,161|| align=right|4,83|| align=right|3,587||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135618)||2002 JG49|| align=right|16,7|| align=right|2,343|| align=right|0,161|| align=right|3,90|| align=right|3,586||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135619)||2002 JR51|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,146|| align=right|3,78|| align=right|3,695||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135620)||2002 JY56|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,128|| align=right|7,81|| align=right|3,573||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135621)||2002 JF61|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,118|| align=right|2,93|| align=right|3,427||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135622)||2002 JX61|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,178|| align=right|5,68|| align=right|3,654||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135623)||2002 JR67|| align=right|16,1|| align=right|1,984|| align=right|0,109|| align=right|18,29|| align=right|2,794||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135624)||2002 JZ68|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,098|| align=right|7,02|| align=right|3,461||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135625)||2002 JR71|| align=right|16,7|| align=right|2,325|| align=right|0,177|| align=right|6,82|| align=right|3,545||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135626)||2002 JG72|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,079|| align=right|6,58|| align=right|3,474||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135627)||2002 JU76|| align=right|16,4|| align=right|2,274|| align=right|0,091|| align=right|5,97|| align=right|3,429||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135628)||2002 JV77|| align=right|17,0|| align=right|2,294|| align=right|0,098|| align=right|4,64|| align=right|3,475||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135629)||2002 JZ77|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,146|| align=right|6,80|| align=right|3,453||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135630)||2002 JS80|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,134|| align=right|7,65|| align=right|3,511||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135631)||2002 JS81|| align=right|16,0|| align=right|2,303|| align=right|0,101|| align=right|7,42|| align=right|3,494||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135632)||2002 JK83|| align=right|16,9|| align=right|2,350|| align=right|0,209|| align=right|6,88|| align=right|3,602||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135633)||2002 JL83|| align=right|17,0|| align=right|2,385|| align=right|0,230|| align=right|2,50|| align=right|3,683||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135634)||2002 JP84|| align=right|16,3|| align=right|2,316|| align=right|0,121|| align=right|6,79|| align=right|3,524||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135635)||2002 JA86|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,116|| align=right|6,07|| align=right|3,537||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135636)||2002 JS89|| align=right|16,8|| align=right|2,287|| align=right|0,179|| align=right|1,40|| align=right|3,458||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135637)||2002 JX91|| align=right|16,9|| align=right|2,388|| align=right|0,199|| align=right|1,08|| align=right|3,689||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135638)||2002 JJ92|| align=right|17,1|| align=right|2,249|| align=right|0,082|| align=right|3,61|| align=right|3,371||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135639)||2002 JX95|| align=right|16,4|| align=right|2,407|| align=right|0,161|| align=right|3,38|| align=right|3,734||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135640)||2002 JT98|| align=right|17,2|| align=right|2,302|| align=right|0,213|| align=right|1,39|| align=right|3,492||MBA||8. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135641)||2002 JH100|| align=right|16,0|| align=right|2,303|| align=right|0,224|| align=right|24,11|| align=right|3,495||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135642)||2002 JD102|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,145|| align=right|1,13|| align=right|3,696||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135643)||2002 JM109|| align=right|17,0|| align=right|2,397|| align=right|0,176|| align=right|1,75|| align=right|3,711||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135644)||2002 JZ109|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,060|| align=right|5,72|| align=right|3,535||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135645)||2002 JE132|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,179|| align=right|4,87|| align=right|3,409||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135646)||2002 JG133|| align=right|16,5|| align=right|2,295|| align=right|0,134|| align=right|4,77|| align=right|3,477||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135647)||2002 KB4|| align=right|14,9|| align=right|2,543|| align=right|0,296|| align=right|16,39|| align=right|4,055||MBA||16. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135648)||2002 KQ4|| align=right|16,9|| align=right|2,350|| align=right|0,185|| align=right|3,58|| align=right|3,602||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135649)||2002 KQ12|| align=right|17,0|| align=right|2,411|| align=right|0,178|| align=right|1,78|| align=right|3,743||MBA||17. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135650)||2002 LH4|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,193|| align=right|13,26|| align=right|3,599||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135651)||2002 LM6|| align=right|16,8|| align=right|2,331|| align=right|0,141|| align=right|5,17|| align=right|3,558||MBA||1. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135652)||2002 LT11|| align=right|16,3|| align=right|2,433|| align=right|0,190|| align=right|5,55|| align=right|3,794||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135653)||2002 LE13|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,204|| align=right|2,82|| align=right|3,700||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135654)||2002 LT19|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,225|| align=right|9,28|| align=right|3,773||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135655)||2002 LC20|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,190|| align=right|5,58|| align=right|3,689||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135656)||2002 LX26|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,065|| align=right|6,90|| align=right|3,522||MBA||7. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135657)||2002 LQ27|| align=right|16,5|| align=right|2,303|| align=right|0,067|| align=right|8,39|| align=right|3,494||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135658)||2002 LD49|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,233|| align=right|3,99|| align=right|4,067||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135659)||2002 LE51|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,082|| align=right|6,09|| align=right|3,548||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135660)||2002 LP55|| align=right|15,0|| align=right|2,403|| align=right|0,246|| align=right|6,32|| align=right|3,725||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135661)||2002 LC60|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,122|| align=right|14,48|| align=right|4,433||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135662)||2002 MA1|| align=right|14,4|| align=right|2,683|| align=right|0,255|| align=right|14,01|| align=right|4,394||MBA||19. června 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(135663)||2002 ND1|| align=right|16,2|| align=right|2,437|| align=right|0,168|| align=right|4,24|| align=right|3,803||MBA||5. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(135664)||2002 NH4|| align=right|17,1|| align=right|2,480|| align=right|0,201|| align=right|4,02|| align=right|3,904||MBA||3. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135665)||2002 NO13|| align=right|16,4|| align=right|2,423|| align=right|0,190|| align=right|3,17|| align=right|3,771||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135666)||2002 NP14|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,134|| align=right|5,62|| align=right|3,830||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135667)||2002 NF20|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,151|| align=right|13,51|| align=right|4,113||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135668)||2002 NT20|| align=right|15,2|| align=right|2,656|| align=right|0,174|| align=right|11,70|| align=right|4,328||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135669)||2002 ND23|| align=right|14,9|| align=right|3,196|| align=right|0,152|| align=right|4,00|| align=right|5,713||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135670)||2002 NY24|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,120|| align=right|15,74|| align=right|4,073||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135671)||2002 NS25|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,314|| align=right|10,06|| align=right|4,418||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135672)||2002 NZ25|| align=right|16,4|| align=right|2,431|| align=right|0,247|| align=right|2,60|| align=right|3,791||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135673)||2002 NX26|| align=right|16,8|| align=right|2,542|| align=right|0,290|| align=right|6,72|| align=right|4,051||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135674)||2002 ND31|| align=right|15,8|| align=right|2,460|| align=right|0,183|| align=right|3,59|| align=right|3,858||MBA||15. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(135675)||2002 NU31|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,203|| align=right|12,01|| align=right|4,070||MBA||9. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135676)||2002 NS40|| align=right|16,5|| align=right|2,446|| align=right|0,196|| align=right|3,07|| align=right|3,825||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135677)||2002 NG42|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,164|| align=right|3,90|| align=right|3,735||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135678)||2002 ND49|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,188|| align=right|3,60|| align=right|3,635||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135679)||2002 NW51|| align=right|15,9|| align=right|2,450|| align=right|0,196|| align=right|0,89|| align=right|3,834||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135680)||2002 NF54|| align=right|15,8|| align=right|2,461|| align=right|0,193|| align=right|3,66|| align=right|3,860||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135681)||2002 NM56|| align=right|16,4|| align=right|2,419|| align=right|0,208|| align=right|11,57|| align=right|3,763||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135682)||2002 OZ1|| align=right|15,8|| align=right|2,703|| align=right|0,179|| align=right|8,30|| align=right|4,442||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135683)||2002 OW3|| align=right|14,4|| align=right|2,597|| align=right|0,211|| align=right|14,35|| align=right|4,184||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135684)||2002 OK4|| align=right|16,3|| align=right|2,377|| align=right|0,077|| align=right|5,54|| align=right|3,665||MBA||18. července 2002||Needville||Needville
|-
|(135685)||2002 OM6|| align=right|15,9|| align=right|2,589|| align=right|0,221|| align=right|10,82|| align=right|4,165||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135686)||2002 OK8|| align=right|16,2|| align=right|2,423|| align=right|0,173|| align=right|1,49|| align=right|3,771||MBA||18. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135687)||2002 OT12|| align=right|13,8|| align=right|3,167|| align=right|0,008|| align=right|21,03|| align=right|5,636||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135688)||2002 OK17|| align=right|15,8|| align=right|2,528|| align=right|0,113|| align=right|6,92|| align=right|4,020||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135689)||2002 OQ17|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,098|| align=right|14,37|| align=right|4,096||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135690)||2002 OO18|| align=right|15,7|| align=right|2,483|| align=right|0,109|| align=right|5,80|| align=right|3,913||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135691)||2002 OS20|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,269|| align=right|7,11|| align=right|3,829||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135692)||2002 OP25|| align=right|16,4|| align=right|2,618|| align=right|0,139|| align=right|2,14|| align=right|4,235||MBA||30. července 2002||Haleakala||A. Lowe
|-
|(135693)||2002 OB26|| align=right|16,4|| align=right|2,596|| align=right|0,293|| align=right|2,08|| align=right|4,183||MBA||23. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135694)||2002 OK26|| align=right|16,1|| align=right|2,586|| align=right|0,216|| align=right|8,81|| align=right|4,158||MBA||21. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135695)||2002 PK|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,084|| align=right|6,84|| align=right|3,744||MBA||1. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(135696)||2002 PX4|| align=right|16,2|| align=right|2,441|| align=right|0,212|| align=right|10,33|| align=right|3,814||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135697)||2002 PC16|| align=right|16,5|| align=right|2,470|| align=right|0,153|| align=right|2,46|| align=right|3,881||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135698)||2002 PS16|| align=right|15,6|| align=right|2,946|| align=right|0,147|| align=right|6,57|| align=right|5,055||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135699)||2002 PH17|| align=right|17,0|| align=right|2,438|| align=right|0,165|| align=right|1,64|| align=right|3,806||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135700)||2002 PV18|| align=right|15,8|| align=right|2,554|| align=right|0,304|| align=right|2,81|| align=right|4,081||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135701)||2002 PB24|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,249|| align=right|3,31|| align=right|4,038||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135702)||2002 PC29|| align=right|15,9|| align=right|2,476|| align=right|0,093|| align=right|7,07|| align=right|3,895||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135703)||2002 PP37|| align=right|15,5|| align=right|2,595|| align=right|0,240|| align=right|7,51|| align=right|4,179||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135704)||2002 PH39|| align=right|17,4|| align=right|2,430|| align=right|0,201|| align=right|1,79|| align=right|3,786||MBA||7. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135705)||2002 PM40|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,283|| align=right|12,53|| align=right|4,064||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135706)||2002 PM41|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,114|| align=right|14,70|| align=right|4,248||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135707)||2002 PS41|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,310|| align=right|4,43|| align=right|4,317||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135708)||2002 PO44|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,288|| align=right|14,06|| align=right|4,342||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135709)||2002 PA46|| align=right|15,8|| align=right|2,631|| align=right|0,288|| align=right|4,10|| align=right|4,266||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135710)||2002 PC46|| align=right|15,5|| align=right|2,612|| align=right|0,306|| align=right|2,78|| align=right|4,220||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135711)||2002 PF48|| align=right|15,5|| align=right|2,553|| align=right|0,195|| align=right|11,76|| align=right|4,079||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135712)||2002 PJ48|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,149|| align=right|26,85|| align=right|4,403||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135713)||2002 PQ48|| align=right|16,0|| align=right|2,577|| align=right|0,272|| align=right|12,52|| align=right|4,137||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135714)||2002 PT49|| align=right|16,1|| align=right|2,597|| align=right|0,314|| align=right|5,12|| align=right|4,185||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135715)||2002 PW56|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,164|| align=right|13,97|| align=right|4,159||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135716)||2002 PZ56|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,237|| align=right|6,14|| align=right|3,703||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135717)||2002 PS58|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,211|| align=right|15,20|| align=right|4,151||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135718)||2002 PO61|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,271|| align=right|12,09|| align=right|4,177||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135719)||2002 PK68|| align=right|15,9|| align=right|2,401|| align=right|0,138|| align=right|4,35|| align=right|3,719||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135720)||2002 PH75|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,122|| align=right|5,44|| align=right|4,223||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135721)||2002 PR77|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,226|| align=right|6,85|| align=right|4,128||MBA||11. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135722)||2002 PV80|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,186|| align=right|6,83|| align=right|4,169||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135723)||2002 PG91|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,066|| align=right|13,48|| align=right|4,209||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135724)||2002 PY94|| align=right|16,2|| align=right|2,580|| align=right|0,177|| align=right|8,85|| align=right|4,143||MBA||12. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135725)||2002 PN99|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,140|| align=right|10,70|| align=right|4,061||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135726)||2002 PK101|| align=right|16,1|| align=right|2,597|| align=right|0,199|| align=right|12,58|| align=right|4,183||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135727)||2002 PJ107|| align=right|16,4|| align=right|2,425|| align=right|0,194|| align=right|1,93|| align=right|3,776||MBA||12. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135728)||2002 PN117|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,132|| align=right|13,01|| align=right|4,252||MBA||15. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135729)||2002 PR117|| align=right|15,3|| align=right|2,619|| align=right|0,225|| align=right|12,97|| align=right|4,237||MBA||15. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135730)||2002 PX118|| align=right|14,2|| align=right|3,190|| align=right|0,014|| align=right|20,74|| align=right|5,697||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135731)||2002 PF124|| align=right|16,2|| align=right|2,518|| align=right|0,150|| align=right|2,40|| align=right|3,996||MBA||13. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135732)||2002 PY126|| align=right|15,8|| align=right|2,442|| align=right|0,188|| align=right|2,69|| align=right|3,816||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135733)||2002 PE129|| align=right|15,2|| align=right|2,656|| align=right|0,205|| align=right|12,42|| align=right|4,328||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135734)||2002 PW129|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,078|| align=right|15,47|| align=right|4,216||MBA||15. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135735)||2002 PS131|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,106|| align=right|17,42|| align=right|4,110||MBA||15. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135736)||2002 PS139|| align=right|15,8|| align=right|2,526|| align=right|0,278|| align=right|13,47|| align=right|4,015||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135737)||2002 PV140|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,305|| align=right|13,59|| align=right|4,105||MBA||14. srpna 2002||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(135738)||2002 PX140|| align=right|15,1|| align=right|2,575|| align=right|0,162|| align=right|14,12|| align=right|4,131||MBA||14. srpna 2002||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(135739)||2002 PT150|| align=right|16,6|| align=right|2,401|| align=right|0,219|| align=right|4,94|| align=right|3,720||MBA||9. srpna 2002||Cerro Tololo||Cerro Tololo
|-
|(135740)||2002 PF158|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,076|| align=right|1,73|| align=right|3,670||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(135741)||2002 PV165|| align=right|16,4|| align=right|2,561|| align=right|0,098|| align=right|4,77|| align=right|4,098||MBA||8. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(135742)||2002 PB171|| align=right|7,3|| align=right|43,66|| align=right|0,128|| align=right|5,46|| align=right|289||CBW||5. srpna 2002||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(135743)||2002 PU175|| align=right|16,2|| align=right|2,463|| align=right|0,170|| align=right|2,65|| align=right|3,865||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135744)||2002 QH4|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,194|| align=right|2,95|| align=right|4,133||MBA||16. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135745)||2002 QW5|| align=right|14,5|| align=right|2,775|| align=right|0,099|| align=right|30,29|| align=right|4,622||MBA||17. srpna 2002||Tenagra||Tenagra
|-
|(135746)||2002 QR7|| align=right|15,9|| align=right|2,467|| align=right|0,202|| align=right|4,11|| align=right|3,875||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135747)||2002 QV7|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,209|| align=right|15,88|| align=right|4,078||MBA||19. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135748)||2002 QF10|| align=right|15,7|| align=right|2,620|| align=right|0,173|| align=right|12,27|| align=right|4,240||MBA||24. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135749)||2002 QA17|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,116|| align=right|13,83|| align=right|4,280||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135750)||2002 QM18|| align=right|15,9|| align=right|2,525|| align=right|0,094|| align=right|2,60|| align=right|4,013||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek